Cet article recense tous les joueurs ayant marqué des buts sous le maillot du Toulouse Football Club en match officiel (L1 + L2 + N1 + CDF + CDL + CDU) depuis la saison 1970-1971, durant 52 saisons consécutives jusqu’au retour du club en Ligue 1 pour la saison 2022-2023.

 Les statistiques sont arrêtées à : Angers - Toulouse FC (12/03/2023 - Ligue 1)
 En gras, les joueurs encore sous contrat

Notes et références 

Toulouse FC